Государственная премия Украинской ССР

 Государственная премия Украины в области науки и техники, ранее Государственная премия Украинской ССР в области науки и техники.
 Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко, ранее Государственная премия Украинской ССР имени Т. Г. Шевченко, вручалась деятелям литературы, художественного искусства, музыки, театрального искусства и кинематографии.
 Государственная премия Украинской ССР для передовиков социалистического соревнования за выдающиеся достижения в труде (впоследствии переименована в Государственную премию Украинской ССР за выдающиеся достижения в труде и научно-техническом творчестве).
 Государственная премия Украинской ССР по архитектуре (с 1988)

Государственная премия УССР